Days Go By (альбом The Offspring)
Days Go By (сингл The Offspring)
Days Go By (альбом Кіта Урбана)
Days Go By (сингл Кіта Урбана)
Days Go By (сингл Not by Choice)